herb gminy Łagów w województwie lubuskim
 herb gminy Łagów w województwie świętokrzyskim